Пушкинская площадь — название площадей, названных в честь Александра Пушкина, в ряде городов.
 Площадь Пушкина — площадь в Иванове.
 Пушкинская площадь — площадь в Москве.
 Пушкинская площадь — бывшее название Биржевой площади в Санкт-Петербурге.